Alfejos (Alfios) – rzeka w Grecji
 Alfejos (gr. Alpheios, łac. Alpheus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie rzeki Alfios (Alfejos)
 Alfejos – grecki poeta żyjąc w I w. p.n.e.